Cecilia Bartoli (1966), een Italiaanse mezzosopraan
 Michele Bartoli (1970), een Italiaanse wielrenner
 Marion Bartoli (1984), een Franse tennisster

Zie ook 
 Bartholdi (1834-1904), een Frans beeldhouwer